Rest Inside the Flames — четвертий студійний альбом американської групи 36 Crazyfists, який був випущений 12 червня 2006 року у Європі під лейбом Roadrunner Records, та 7 листопада 2006 в Америці під лейбом DRT Entertainment.

Композиції 
 I'll Go Until My Heart Stops - 3:45
 Felt Through a Phone Line - 4:25
 On Any Given Night - 3:38
 Elysium - 3:03
 The Great Descent - 4:35
 Midnight Swim - 3:43
 Aurora - 3:54
 Will Pull This in By Hand - 2:50
 We Cannot Deny - 3:42
 Between the Anchor and the Air - 3:28
 The City Ignites - 3:23
 Digging the Grave - 2:55

Джерела 
 Rest Inside the Flames  allmusic
 Rest Inside the Flames  last.fm

Альбоми 36 Crazyfists
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006